2 miejscowości w Polsce: 
 Mroczkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk 
 Mroczkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz